Rožanj est un toponyme qui peut désigner :
Rožanj, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sapna, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
le mont Rožanj, une montagne de l'est de la Serbie.